Jevgenyij Ivanovics Kicsanov (Евгений Иванович Кычанов; Szarapul, 1932. június 22. – Szentpétervár, 2013. május 24.) szovjet–orosz orienatlista, tangutológus

Életútja

Főbb művei 
 Fordításai
 1968. Гимн священным предкам тангутов (Himnusz a tangutok megszentelt őseinek)// Piszmennie pamjatnyiki vosztoka, Isztoriko-filologicseszkije isszledovanyija. Évente megjelenő folyóirat, 1968, Nauka kiadó, 1970 – 217–231 o.
 1971. “Tangutskij document 1105g. ” Pis’mennye pamjatniki Vostoka, pp. 193–203.
 1971. “A Tangut Document of 1224 from Khara-Khoto. ” Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 24.2: 189-201.
 1987-1988. Izmenennyi i zanovo utverzhdennyi kodeks deviza charstvovanija nebesnoe protsvetanie. 4 vols. Moskva.
 (1974) Вновь собранные драгоценные парные изречения. / Пер. с тангут. и комм. Е. И. Кычанова. (Серия «Памятники письменности Востока»). М., Наука, 1974. (Vnov’sobrannye dragotsennye parnye izrechenija. Moskva 1974 / Recollected precious pair sayings. Translation from the Tangut. Moscow 1974)
 (1987–1989) Измененный и заново утвержденный кодекс девиза царствования Небесное процветание (1149–1169). Изд. текста, пер., иссл. и прим. Е. И. Кычанова. Кн. 1–4. М.
 Запись у алтаря о примирении Конфуция. (Серия «Памятники письменности Востока»). М., Восточная литература, 2000 г. 152 стр. 
 Történelmi tanulmányai
 (1960) Государство Си Ся (982–1227). Автореф.дисс. … к.и.н. Л..
 (1963) Софронов М. В., Кычанов Е. И. Исследования по фонетике тангутского языка. (Предварительные результаты). М., ИВЛ.
 (1968) Очерк истории тангутского государства. М., Наука, 1968. (Ocherk istorii tangutskogo gosudarstva. Moskva, 1968 / A historical sketch of the Tangut state. Moscow, 1968)
 (1986) Основы средневекового китайского права (7-13 вв.). М., Наука (ГРВЛ).
 2000 “The State and the Buddhist Sangha： Xixia State （982-1227）.” The Journal of Oriental Studies (Tokyo) 10: 119-128
 Népszerűsítő és tudományos cikkei
 Звучат лишь письмена. (Серия «По следам исчезнувших культур Востока»). М., Наука. 1965. 139 стр.
 Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир: Чингис-хан: личность и эпоха. М., Наука. 1973. 144 стр. 15000 экз. 2-е изд. Бишкек, 1991. 286 стр. 20000 экз. М., Вост.лит. 1995. 271 стр. 20000 экз.
 Кычанов Е. И., Савицкий Л. С. Люди и боги Страны снегов. Очерк истории Тибета и его культуры. Серия: Культура народов Востока. Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1975 г. 304 стр. Тираж: 10000 экз. (переиздание: Петербургское Востоковедение, 2006 г. )
 Громковская Л. Л. (Лидия Львовна), Кычанов Е. И. Николай Александрович Невский. (Серия «Русские востоковеды и путешественники»). М., Наука (ГРВЛ). 1978. 216 стр. 10000 экз.
 Повествование об ойратском Галдане Бошокту-Хане. Новосибирск, Наука, 1980. 192 стр. Тираж: 24700 экз.
 Абахай. Новосибирск, Наука. 1986. 147 стр. 40000 экз.
 Император великого Ся. (Серия "Страны и народы мира"). Новосибирск, Наука, 1991 г. 160 стр.  Тираж: 74000 экз.
 Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., Издательская фирма «Восточная литература» РАН. 1997.
 Властители Азии. М., Восточная литература. 2004. 632 стр.  Тираж: 1200 экз.

Hivatkozások

Megjegyzések

Források

További információ 
 Evgeny Ivanovich Kychanov
 Kicsanov bibliográfiája

1932-ben született személyek
2013-ban elhunyt személyek
Szovjet tudósok
Orosz filológusok
Orientalisták
Orosz sinológusok